Pietrzykowice ist der Name von drei Ortschaften in Polen:

 in der Woiwodschaft Niederschlesien:
 Pietrzykowice (Długołęka)
 Pietrzykowice (Kąty Wrocławskie)

 in der Woiwodschaft Schlesien:
 Pietrzykowice (Łodygowice)